Hăşmaş je rijeka u Rumunjskoj, u županiji Arad, ulijeva se u rijeku Beliu.

Rijeke Rumunjske